Епифа́ново — село в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Арефинского сельсовета.

География 
Находится в км 8 к северо-востоку от Вачи и в 90 км к юго-западу от Нижнего Новгорода. Абсолютная высота над уровнем моря — 184 м..

Часовой пояс

Инфраструктура 
В селе находится почтовое отделение с индексом 606159.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100% из 234 человек.

Примечания 

Населённые пункты Вачского района